Chiridota är ett släkte av sjögurkor. Chiridota ingår i familjen Chiridotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjögurkor
Chiridota